Wieduwilt steht für
Hendrik Wieduwilt, deutscher Journalist 
Stefan Wieduwilt (* 1965), deutscher Filmproduzent